Veliki Radinci település a Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) községben.
 Mali Radinci település a Ruma községben.